Черневич — фамилия.

 Известные носители 
 Черневич, Игорь Станиславович (род. 1966) — советский и российский актёр театра и кино.
 Черневич, Станислав (1728—1785) — генеральный викарий Общества Иисуса (иезуитов) в России в 1782—1785 годах.